Guillierme est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fanfonne Guillierme (1895-1989), manadière française.

Divers 
 Manade Guillierme, élevage de taureaux de Camargue fondé en 1920 par Fanfonne Guillierme.
 , constructeur français d'automobiles et de véhicules utilitaires, actif entre 1906 et 1914.

Patronyme français